HMS Arabis (1915), een oorlogsschip uit 1915 en zonk in 1916.
HMS Arabis (1940), een Flowerklasse uit 1940 en was in dienst bij Amerikaanse dienst. In 1945 keerde het schip terug in Britse dienst.
HMS Arabis (1944), een Flowerklasse uit 1944 in dienst van Royal New Zealand Navy. In 1945 keerde het schip terug in Britse dienst.